Die Bauhaus Dutch Open 2020 war die insgesamt 48. Austragung des vom Nederlandse Darts Board (NDF) ausgetragenen Dartturniers. Es wurde vom 31. Januar bis zum 2. Februar 2020 im De Bonte Wever in Assen ausgetragen. Es war relevant für die Weltranglisten der World Darts Federation (WDF) und das erste Turnier überhaupt, dass nach dem neuen Rankingsystem der WDF den höchsten Rang „Platin“ erhielt.

Insgesamt nahmen 5.856 Spieler an den acht verschiedenen Wettbewerben teil. In den beiden Hauptkonkurrenzen waren dabei Richard Veenstra bei den Herren und Mikuru Suzuki bei den Damen die Titelverteidiger. Veenstra scheiterte in diesem Jahr im Achtelfinale. Neuer Sieger bei den Herren wurde der Schotte Ross Montgomery, welcher sich im Finale mit 3:1 in Sätzen gegen Brian Raman aus Belgien durchsetzte.

Suzuki schied bereits in ihrem ersten Spiel (Runde der letzten 256) aus. Im Damen-Finale gewann die Niederländerin Aileen de Graaf gegen ihre Landsfrau Anca Zijlstra mit 5:2 in Legs.

Ereignisse im Vorfeld 
Am 3. September 2019 wurden Datum und Austragungsort für die Dutch Open 2020 bekanntgegeben. Außerdem wurde verkündet, dass man sich ab dem 1. Oktober 2019 für das Turnier registrieren kann.

Am 29. November 2019 teilte die British Darts Organisation (BDO) dem NDB in einem Schreiben mit, dass ab sofort die Ausrichter von Dartturnieren eine höhere Summe an die BDO zahlen müssen, damit das Turnier weiterhin für die BDO Invitational Table zählen kann. Am 6. Dezember teilte der NDB daraufhin mit, dass man diese Bedingung nicht akzeptiere und die Dutch Open damit erstmals kein BDO-Turnier mehr sein werden. Auch einer erneute Änderung der Regeln durch die BDO änderte daran nichts.

Am 13. Januar 2020 stellte die WDF erstmals ihr neues Rankingsystem vor, nachdem Turniere in die verschiedenen Ränge „Gold“, „Silber“, und „Bronze“ unterteilt werden sollen. Daraufhin entschied das NDB, die Zeit für die Registrierung auf den 15. Januar 2020 zu verlängern.

Nach dem Ablauf der Registrierungszeit wurden schließlich die Teilnehmerzahlen bekanntgegeben. Die 5.856 Spieler verteilten sich dabei auf die einzelnen Konkurrenzen wie folgt:

 Herren
 Einzel: 3.373 Spieler
 Doppel: 1.635 Spieler
 Jungen (U18)
 158 Spieler
 Jungen (U14)
 31 Spieler

 Damen
 Einzel: 356 Spielerinnen
 Doppel: 196 Spielerinnen
 Mädchen
 31 Spielerinnen
 Paradarts
 82 Spieler

Herren

Einzel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde bis zum Viertelfinale jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Bis zum Achtelfinale spielte man über eine Distanz von Best of 7 Legs. Im Viertelfinale waren 5 Legs zum Sieg nötig.

Ab dem Halbfinale wurden die Partien in Sets gespielt. Ein Set gewann dabei der Spieler, der zuerst drei Legs für sich entscheiden konnte. Die Halbfinals wurden im Modus Best of 3 Sets ausgetragen, im Finale wurde Best of 5 Sets gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab Runde 6 (Runde der letzten 64).

Doppel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Doppel, welches als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Viertelfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs. Im Halbfinale waren 4 Legs zum Sieg nötig, während im Finale Best of 9 Legs gespielt wurden.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Achtelfinale.

Damen

Einzel

Qualifikation 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Bis zur fünften Runde (Runde der letzten 32) spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs. Danach spielte man bis zum Halbfinale Best of 7 Legs. Das Finale wurde schließlich im Modus Best of 9 Legs ausgetragen.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab Runde 5 (Runde der letzten 32).

Doppel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Doppel, welches als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Jugend

Jungen (U18)

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Jungen (U14)

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Alle Spiele wurden über eine Distanz von Best of 5 Legs ausgetragen.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Halbfinale.

Mädchen

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Alle Spiele wurden über eine Distanz von Best of 5 Legs ausgetragen.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Halbfinale.

Paradarts

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Viertelfinale wurde über eine Distanz von Best of 5 Legs gespielt. Alle weiteren Spiele wurden über eine Distanz von Best of 7 Legs ausgetragen.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Übertragung 
Das Turnier wurde vom niederländischen Fernsehsender RTV Drenthe übertragen.

Weblinks 
 Bericht bei der World Darts Federation (WDF)
 Offizielle Seite der Dutch Open Darts
 Bericht auf DartConnect

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2020
Sportveranstaltung in Assen
Dartwettbewerb in den Niederlanden